Didyctium är ett släkte av steklar som beskrevs av Riley 1879. Didyctium ingår i familjen glattsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Glattsteklar
Didyctium